A 2020-as Formula–3 magyar nagydíj az FIA Formula–3 bajnokság 2020-as szezonjának harmadik versenyhétvégéje volt, amelyet július 17. és július 19. között tartottak meg a Hungaroringen. A versenyeket a Formula–1 magyar nagydíj betétfutamaiként tartották meg. Az első versenyt Théo Pourchaire, míg a másodikat David Beckmann nyerte meg.

Eredmények

Szabadedzés

Kvalifikáció

Első verseny

Megjegyzések:
  - Logan Sargeant pályaelhagyás általi előnyszerzésért egy öt másodperces időbüntetést kapott.
  - Olli Caldwell átlépte a boxutcában megengedett sebességhatárt, ezért egy öt másodperces időbüntetést kapott.
  - Matteo Nannini átlépte a boxutcában megengedett sebességhatárt, ezért egy öt másodperces időbüntetést kapott.

Második verseny

Megjegyzések:
  - Bent Viscaal elkerülhető baleset okozásáért és pályaelhagyás általi előnyszerzésért összesen 10 másodperc időbüntetést kapott.
  - Jack Doohan elkerülhető baleset okozásáért egy húsz másodperces időbüntetést kapott.

A bajnokság állása a verseny után

Jegyzetek

További információk 
Hivatalos eredmény - szabadedzés
Hivatalos eredmény - időmérő edzés
Hivatalos eredmény - 1. verseny
Hivatalos eredmény - 2. verseny
A versenyzői bajnokság állása a versenyt követően
A csapatbajnokság állása a versenyt követően

Kapcsolódó szócikkek 
2020-as Formula–1 magyar nagydíj
2020-as Formula–2 magyar nagydíj

Magyar autóversenyzés
Magyar